Tirisporella är ett släkte av svampar. Tirisporella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tirisporella